Særslev Sogn henviser til flere artikler:
 Særslev Sogn (Kalundborg Kommune) – et sogn i Kalundborg Kommune og i Kalundborg Provsti
 Særslev Sogn (Nordfyns Kommune) – et sogn i Nordfyns Kommune (tidligere Søndersø Kommune) og i Bogense Provsti